Kraj svijeta
 Otkrivenje, kršćanska knjiga